3/2 kan syfta på:

 3 februari
 2 mars (amerikanskt datumformat)